Stefano Ricci (1765–1837), sculpteur italien, auteur du cénotaphe de Dante dans la Basilique Santa Croce de Florence
 Stefano Ricci (1966-), auteur de bande dessinée italien.

Voir aussi